Trevor Meier, né le  à Oakville (Ontario) au Canada, est un joueur professionnel helvético-canadien de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || SC Herisau || LNB
|| 34 || 7 || 2 || 9 || 0 || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1993-1994 || SC Herisau || LNB
|| 35 || 14 || 10 || 24 || 10 || 3 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 1994-1995 || CP Berne || LNA
|| 30 || 11 || 11 || 22 || 20 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1995-1996 || CP Berne || LNA
|| 9 || 3 || 0 || 3 || 2 || 11 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 1996-1997 || CP Berne || LNA
|| 46 || 8 || 10 || 18 || 43 || 13 || 6 || 5 || 11 || 2 
|-
| 1997-1998 || HC Lugano || LNA
|| 39 || 14 || 14 || 18 || 12 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || HC Lugano || LNA
|| 40 || 5 || 12 || 17 || 10 || 15 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 1999-2000 || HC Lugano || LNA
|| 45 || 6 || 5 || 11 || 18 || 14 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2000-2001 || HC Lugano || LNA
|| 17 || 0 || 0 || 0 || 6 || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Lausanne HC || LNA
|| 44 || 17 || 13 || 30 || 12 || 4 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 2002-2003 || Lausanne HC || LNA
|| 36 || 14 || 5 || 19 || 37 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Lausanne HC || LNA
|| 48 || 9 || 9 || 18 || 10 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2004-2005 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 9 || 5 || 14 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2005-2006 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 7 || 5 || 12 || 20 || 6 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 2005-2006 || HC Viège || LNB
|| 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 5 || 7 || 12 || 8 || 12 || 3 || 2 || 5 || 4 
|-
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 47 || 17 || 13 || 30 || 4 || 7 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2008-2009 || CP Berne || LNA
|| 43 || 5 || 4 || 9 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || CP Berne || LNA
|| 49 || 3 || 4 || 7 || 6 || 15 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || NLA
|| 36 || 1 || 5 || 6 || 11 || 3 || 1 || 4 || 4 || 3 
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || NLA
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 0 || 2 || 0 

|675||134||122||256||224||148||32||30||62||44

Notes et références 

Naissance en juillet 1973
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Herisau
Joueur du CP Berne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace